Йеремия може да се отнася за:
 Йеремия (пророк), библейски пророк
 Константинополски патриарси
 Йеремия I Константинополски (16 век)
 Йеремия II Константинополски (16 век)
 Йеремия III Константинополски (18 век)
 Йеремия IV Константинополски (19 век)
 Йеремия Пелагонийски (17 век), пелагонийски митрополит
 Йеремия Охридски (18 век), охридски архиепископ

Вижте също 
 Еремия